Per Unità militari si può intendere:
Unità militari terrestri – unità di misura usate in ambito terrestre
Unità militari navali – unità di misura usate in ambito marittimo
Unità militari aeree – unità di misura usate in ambito aereo